De Grand Prix-wegrace van Spanje 2016 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 24 april 2016 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Spanje